Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2015 de l’Open d'Australie qui est disputé du 19 janvier au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Forfaits 

  Jana Čepelová (50, blessée au pied) →  Yulia Putintseva
  Petra Cetkovská (54, blessée à la hanche) →  Anna-Lena Friedsam
  Vania King (133, blessée au genou) →  Wang Qiang

Faits marquants 
 Lors du premier tour, 11 têtes de série ont été éliminées. Il s'agit d'un record dans l'ère Open en Australie, égalant celui de Roland-Garros en 2002 et de Wimbledon en 2004.
 Maria Sharapova, tête de série 2, est passée près de l'élimination au second tour contre sa compatriote Alexandra Panova, qui a eu 2 balles de match dans le .
 Madison Brengle réalise un joli parcours en atteignant pour la première fois la deuxième semaine, avec des victoires sur ses compatriotes Irina Falconi au , Coco Vandeweghe au , et son match en huitième contre Madison Keys, une autre compatriote.
 Les deux sœurs Williams en huitièmes de finale d'un même tournoi du Grand Chelem, une première depuis Wimbledon 2011. Et même une première depuis 2010 à l'Open d'Australie, Venus Williams signant son retour en deuxième semaine. Venus se qualifie ensuite pour les quarts de finale, un retour à ce stade d'un Grand Chelem pour la première fois depuis l'US Open 2010.
 À tout juste 19 ans, l'Américaine Madison Keys, entraînée par l'ancienne championne Lindsay Davenport, atteint pour la première fois de sa carrière une demi-finale de Grand Chelem.
 Fait rare, les demi-finales sont entre compatriotes, l'une étant entre Russes et l'autre entre Américaines.
 La finale oppose les deux premières joueuses mondiales, Serena Williams et Maria Sharapova. L'Américaine mène 16 victoires à 2 dans leurs confrontations et n'a plus perdu depuis 2004 face à la Russe. Elle s'impose une  contre sa rivale et remporte le Grand Chelem australien pour la , ainsi que son  du Grand Chelem.

Primes et points 

NB : Une joueuse qualifiée pour le tableau principal mais éliminée au  reçoit 40 points WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2015
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 2015
Tennis en janvier 2015
Tennis en février 2015